Jméno a příjmení František Xaver Procházka má více nositelů:

 František Xaver Procházka (1746–1815) – český malíř, grafik a restaurátor
 František Xaver Procházka (malíř, 1887–1950) (1887–1950) – český malíř
 František Xaver Procházka (filozof) (1854–1911) – český filosof